Claudius Chervin (1824-1896) : pédagogue et un thérapeute français ;
 Louis Chervin (1905-1965) : peintre français ;
 Lucien Chervin (1900-1944) : teinturier et résistant français ;
 Nicolas Chervin (1783-1843) : médecin français.